60 хвилин може означати:
 «60 хвилин» () — американське суспільно-політичне телешоу, яке створено Дональдом Х'юїттом і транслюється на каналі CBS з 1968 року.
 «60 хвилин» () — російське суспільно-політичне ток-шоу, що виходить на телеканалі «Росія-1» з 12 вересня 2016 року.

Див. також 
 Година — позасистемна одиниця вимірювання часу.